Hemm steht für:

 Hemm (Hemmoor), ehemalige Gemeinde, jetzt Teil von Hemmoor

Hemm ist der Familienname folgender Person:
 Johann Baptist Hemm (1645–1719), deutscher Theologe
 Manfred Hemm (geb. 1961), österreichischer Opernsänger (Bariton)

Siehe auch:
 Henn